Neukirch kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Neuve-Église, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Neukirch bei Ilanz – ort i Graubünden, Surselva District,

Tyskland 

 Stein-Neukirch – kommun i Rheinland-Pfalz, 
 Neukirch, Bautzen, kommun, Sachsen, Landkreis Bautzen, 
 Neukirch, Bodensee, kommun, Baden-Württemberg, Bodenseekreis, 
 Neukirch/Lausitz, kommun, Landkreis Bautzen, Sachsen